Хат:
 Хат — в религии древних египтян — физическое тело человека, одна из пяти составных частей человеческой сущности.
 Хат — древнеегипетская повязка на голову. 
 Хат — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Хат — округ в йеменской мухафизе Эль-Махра.
 Хат — деревня в непальской зоне Махакали.